Виктор Фредерик Ва́йскопф (; 19 сентября 1908, Вена, Австро-Венгрия — 22 апреля 2002, Ньютон, США) — американский  австрийского происхождения. Один из участников Манхэттенского проекта

Биография 
Родился 19 сентября 1908 года в Вене в состоятельной еврейской семье. Его отец — доктор юриспруденции Эмиль Вайскопф (1873—1926), уроженец Шюттенхофена, — был адвокатом; мать, Марта Вайскопф (урождённая Гут, 1880—?), занималась хозяйством. Окончил Гёттингенский университет в 1931 году. В 1932—1933 годах работал там же. В 1934 году получил диплом доктора философии по физике и переехал в Цюрихский технологический институт, где проработал до 1936 года. Параллельно стажировался у Нильса Бора в Копенгагенском университете.

В 1937 году незадолго до того, как к власти в Австрии пришли нацисты, Вайскопф перебрался в США, где с помощью Нильса Бора получил должность инструктора, а затем ассистент-профессора в Рочестерском университете. В 1943 году вместе с многими другими учёными Вайскопф присоединился к Манхэттенскому проекту по разработке атомной бомбы. В тот же год он получил американское гражданство.

В 1945 году после окончания войны Вайскопф был принят на должность адъюнкт-профессора физики в Массачусетский технологический институт, однако получил разрешение закончить свою работу в Лос-Аламосе. В 1946 году он возвращается в институт уже в должности полного профессора и чуть позже возглавляет теоретическую группу, работавшую в области ядерной физики. В соавторстве с Джоном Блаттом Вайскопф написал учебник «Теоретическая ядерная физика» (), являющийся одним из самых востребованных учебников в этой области знаний.

В 1949 году Вайскопф становится членом комитета учёных по вопросам безопасности, главой которого был Альберт Эйнштейн. Комитет настаивал на контроле за атомным вооружением и предпринимал попытки сблизить взгляды Востока и Запада в вопросах атомной безопасности. Вайскопф был одним из участников манифеста против водородной бомбы в 1950 году и принимал участие в кампании по обмену учёными между США и странами остального мира.

В 1961 году Вайскопф переезжает в Женеву в ЦЕРН. Здесь до 1965 года он занимает должность генерального директора и возглавляет международное исследовательское учреждение, обладающее вторым по мощности ускорителем частиц в мире. Под его руководством ЦЕРН стал одним из ведущих научных институтов мира.

В 1966 году Вайскопф возвращается в Массачусетский технологический институт, где получает ранг институтского профессора. В 1967—1973 годах он возглавляет физический факультет, где создаёт группу, которая впоследствии станет Центром теоретической физики в институте. 20 июля 1974 Вайскопф официально уходит на пенсию.

После ухода из института Вайскопф разворачивает бурную деятельность по привлечению внимания общественности к вопросам ядерной безопасности. В 1983 году в интервью он называет ядерную бомбу «тенью своей жизни».

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Научные достижения 
В 1930-х годах под руководством Нильса Бора занимался излучением внутренних электронов атома. Описал влияние конечности размеров ядра на тонкую структуру уровней (так называемый эффект Бора — Вайскопфа). Показал, что уширение линий в спектре излучения определяется соотношением неопределённости Гейзенберга. В Цюрихе сконцентрировался на разработке квантовой теории поля. В этой области совместно с Паули ему удалось показать возможность построения самосогласованной теории скалярного поля, что позволило ему 1934 году дать квантовомеханическое описание заряженных бозонов. В 1936 году разработал теорию поляризации вакуума. В рочестерский период занимался ядерной физикой, разработав наряду с Х. Бете и Л. Д. Ландау статистическую теорию ядра. В 1938 году предсказал эффект кулоновского возбуждения ядер. В 1943—1946 годах работает над атомным проектом. После войны занимается различными вопросами ядерной физики. В 1950 году совместно с Э. Конуэллом описал рассеяние носителей заряда в твёрдых телах на заряженных центрах. В 1954 году совместно с Г. Фешбахом и К. Портером разработал оптическую модель ядра атома.

Членство в общественных организациях и академиях 
 Национальная академия наук США (1952)
 Американская академия искусств и наук (президент в 1976—1979 годах)
 Федерация американских учёных
 Американское физическое общество (президент в 1960—1961 годах)
 Папская академия наук (с декабря 1975 года)
 иностранный член Академии наук СССР (1976)
 иностранный член Французской академии наук (1978; корреспондент с 1957)
 член-корреспондент Австрийской, Баварской, Датской, Шотландской и Испанской академий наук

Награды 
 1956 — Медаль Макса Планка, Немецкое физическое общество
 1956 — Стипендия Гуггенхайма
 1970 — Медаль Бориса Прегаля, Нью-Йоркская академия наук
 1972 — Премия Чино дель Дука за гуманизм в науке
 1978 — Орден Pour le Mérite
 1979 — Медаль Смолуховского, Польское физическое общество
 1980 — Национальная научная медаль США
 1981 — Премия Вольфа по физике
 1983 — Премия памяти Роберта Оппенгеймера
 1984 — Медаль Альберта Эйнштейна
 1984 — Премия Уильяма Проктера за научные достижения
 1988 — Премия Энрико Ферми
 1990 — Премия Людвига Витгенштейна, Австрийская исследовательская организация
 1991 — Медаль социальной защиты населения, Национальная академия наук США
 1992 — Медаль Комптона, Американский институт физики
 2000 — Почётный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой»

Названы в его честь 
 Эффект Бора — Вайскопфа

Библиография 
 
 (рус. перевод: )
 
 (рус. перевод: )
 
 (рус. перевод: )
 
 
 (рус. перевод: )

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Члены Национальной академии наук США
Президенты Американской академии искусств и наук
Члены Федерации американских учёных
Президенты Американского физического общества
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Папской академии наук
Члены Баварской академии наук
Награждённые медалью Бориса Прегеля
Награждённые Национальной медалью науки США
Награждённые медалью Роберта Оппенгеймера
Награждённые медалью социальной защиты населения
Награждённые медалью Комптона
Лауреаты премии Энрико Ферми
Лауреаты премии Людвига Витгенштейна
Награждённые медалью имени Макса Планка
Награждённые медалью Альберта Эйнштейна
Участники Манхэттенского проекта
Награждённые медалью Эрстеда
Лауреаты премии Уильяма Проктера за научные достижения
Персоналии, связанные с ЦЕРНом
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Кавалеры почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой»
Стипендиаты Гуггенхайма
Награждённые медалью Мариана Смолуховского
Преподаватели Центра теоретической физики Массачусетского технологического института
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Лауреаты премии памяти Роберта Оппенгеймера